Michał Łazarski (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Michał Łazarski (1896–1944) – rolnik, działacz niepodległościowy, poseł, senator, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami

Przypisy